Dorfkirche Lüdershagen steht für:

 Dorfkirche Lüdershagen (Hoppenrade), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 St.-Georgs-Kirche (Lüdershagen), Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern